Usama al-Absi al-Wahdi (, * in Deir ez-Zor, Syrien), bekannt unter dem Kampfnamen Abu Muhammad al-Dschaulani (),  ist seit 2017 der Anführer der dschihadistisch-salafistischen Terrororganisation Haiʾat Tahrir asch-Scham.

Zuvor war er von 2012 bis 2016 Anführer der Dschabhat Fatah asch-Scham (ehemals al-Nusra Front), die als syrische Untergruppe von al-Qaida im Bürgerkrieg in Syrien unter anderem gegen die Regierung Baschar al-Assads, Teile der Freien Syrischen Armee, kurdische Volksverteidigungseinheiten und seit Februar 2014 gegen den Islamischen Staat (IS) kämpfte. Der IS erklärte Dschaulani und seiner Organisation den Krieg, nachdem dieser 2014 Al-Qaida Chef Aiman az-Zawahiri die Treue schwor und nicht Abu Bakr al-Baghdadi, dem selbst ernannten Kalifen des IS.

Wegen des russischen Militäreinsatzes in Syrien rief Dschaulani am 13. Oktober 2015 Dschihadisten im Nordkaukasus zu Racheaktionen gegen russische Zivilisten und Soldaten auf.

In einem Video vom Juli 2016 offenbarte al-Dschaulani, dass sein realer Name Ahmad Husain asch-Shaʿra sei, geboren in Darʿā, im Jahr 1974 und dass er in Damaskus lebte.

Die USA haben 10 Millionen Dollar für Hinweise, die zu seiner Verhaftung führen, angeboten.

Einzelnachweise 

Al-Qaida-Mitglied
Syrer
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann